Мик Уолл (, род. 23 июня 1958, Великобритания) — британский писатель и музыкальный журналист. Его называют «ведущим писателем о рок и метал-музыке в мире».

Уолл начал карьеру в 1977 году в качестве публициста журнала Sounds, где писал статьи о панке и новой волне, а затем о рокабилли, фанке и новой романтике, в итоге сконцентрировавшись на хард-роке и хэви-металле. В 1979 году, в возрасте 20 лет, он оставил журналистику основав PR-фирму «Heavy Publicity» где курировал пресс-кампании таких исполнителей, как Black Sabbath, Journey, REO Speedwagon, Thin Lizzy, Ultravox, The Damned и Dire Straits. В начале 1980-х он также работал на лейбле Virgin Records в качестве пресс-атташе ряда групп: Gillan, The Human League, Simple Minds, Japan и других.

К 1983 году Уолл стал одним из ведущих публицистов недавно появившегося журнала Kerrang!, также в течение 9-ти лет выполняя роль автора статей о группах с обложки. Впоследствии он стал одним из основателей журнала Classic Rock, выпустил свое собственное теле-шоу на  (Monsters of Rock), а также вел авторские передачи на нескольких радиостанциях: , , BBC Radio 1,  и других. Кроме того, Уолл участвовал в съёмках нескольких телевизионных программ и документальных фильмов на , ITV, Sky One, Channel 4 и MTV.

Уолл является автором множества биографий различных рок-исполнителей, включая: Оззи Осборна, Iron Maiden, AC/DC, Metallica и Guns N' Roses. Последние упомянули его в своей песне «Get in the Ring» после того, как Уолл поссорился с их фронтменом — Экслом Роузом. В апреле 2016 года Уолл извинился перед Роузом, признав, что дух книги, которую он написал о музыканте 10 лет назад, был «подлым, озлобленным, недостойным. Мне жаль, что я всё это написал». В заключение добавив: «Я не могу дождаться, чтобы увидеть, чем Эксл Роуз и Guns N’ Roses займутся дальше. Они последние из гигантов [рока], и я их фанат».

Книга Уолла «Paranoid: Black Days With Sabbath & Other Horror Stories» (1999) — это полуавтобиографический рассказ основанный на воспоминаниях писателя о его экспериментах с наркотическими веществами в 1980-х, когда он сотрудничал с некоторыми из ведущих мировых рок-звезд. В 2008 году он написал биографию группы Led Zeppelin под названием , которая была раскритикована их бывшим гитаристом Джимми Пейджем.

Также Уолл ведёт блог на своем официальном сайте, состоящим из комментариев текущих событий и забавных историй из его прошлого. Кроме того, он является одним из соавторов подкаста «Dead Rock Stars», который ведёт вместе со своим коллегой Джоэлом Макайвером. В июне 2018 года редакция газеты The Guardian назвала «Dead Rock Stars» подкастом недели.

Библиография 
 Diary Of A Madman — The Official Biography of Ozzy Osbourne, Zomba Books, 1986
 Market Square Heroes — The Authorized Biography of Marillion, Sidgwick & Jackson, 1987
 Guns N’ Roses: The Most Dangerous Band In The World, Sidgwick & Jackson, 1991
 Pearl Jam, Sidgwick & Jackson, 1994
 All Night Long: The True Story of Jon Bon Jovi, Omnibus Press, 1995
 Run To The Hills: The Authorised Biography of Iron Maiden, Sanctuary Books, 1998
 Paranoid: Black Days With Sabbath & Other Horror Stories. Mainstream, 1999
 Mr Big: Ozzy, Sharon and My Life as the Godfather of Rock, Robson Books, 2004 (в соавторстве с )
 XS All Areas: the Autobiography of Status Quo, Sidgwick & Jackson, 2004 (в соавторстве с Фрэнсисом Росси и Риком Парфиттом)
 John Peel — A Tribute To The Legendary DJ and Broadcaster, Orion Books, 2004
 Bono: In The Name Of Love, Andre Deutsch, 2005
 Star Trippin’: The Best Of Mick Wall 1985-91, M&G, 2006
 W. Axl Rose: The Unauthorised Biography, Sidgwick & Jackson, 2007
 When Giants Walked the Earth: A Biography of Led Zeppelin, Orion Books, 2008
 Osbournes Confidential: An Insider’s Chronicle, JR Books, 2008
 Appetite For Destruction: Legendary Encounters With Mick Wall, Orion Books, 2010
 Enter Night — Metallica: The Biography, Orion Books, 2010
 AC/DC — Hell Ain’t A Bad Place To Be, Orion Books, 2012
 Black Sabbath: Symptom of the Universe, Orion Books, 2013
 Lou Reed: The Life, Orion Books, 2013
 Love Becomes A Funeral Pyre: The Biography of The Doors, Orion Books, 2014
 Black Sabbath: Symptom of the Universe St. Martin’s Press, 2015
 Getcha Rock’s Off: Sex & Excess. Bust Up’s & Binges. Life & Death on the Rock N' Roll Road, Orion Books, 2015
 Foo Fighters : Learning to Fly, Orion Books, 2015
 Last of the Giants: The True Story of Guns N' Roses, Trapeze, 2016
 Lemmy : The Definitive Biography, Orion Books, 2016
 Like a Bat Out of Hell: The Larger than Life story of Meat Loaf, Trapeze, 2017
 Steven Wilson: Limited Edition of One: How to Succeed in the Music Industry Without Being Part of the Mainstream, Constable Books, 2022

Примечания

Ссылки
 Официальный веб-сайт

Писатели Великобритании
Музыкальные журналисты Великобритании